Dit is de wereldranglijst van juli 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 2 juli 2008.

Mannen 07